Comi ist der Familienname folgender Personen:

 Gaudenzio Comi (um 1749–um 1790), italienischer Komponist
 Lara Comi (* 1983), italienische Politikerin
 Paul Comi (1932–2016), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Komi
 COMI, kurz für Centre of Main Interest, der Gerichtsstand für das Insolvenzverfahren, ein Begriff aus dem internationalen Insolvenzrecht